Giorgio Tinazzi  – giornalista, critico cinematografico e storico del cinema italiano
 Giorgio Tinazzi  – calciatore italiano
 Giorgio Tinazzi  – ciclista italiano
 Pierlucio Tinazzi  – addetto alla sicurezza italiano, insignito della Medaglia d'oro al valor civile